Венгрия ( , «Мадьярская страна») может означать:
 Венгрия — страна в Центральной Европе, названная по этнониму основного народа, её населяющего — венгры (самоназвание — мадьяры,  ), до 1 января 2012 года известная как Венгерская Республика.В разное время на территории страны «Венгрия» располагался целый ряд государственных образований, которые также, неофициально, обозначался словом «Венгрия»:
 Венгерская Народная Республика (1949—1989) () — социалистическая республика, существовавшая на территории нынешней Венгерской республики с 20 августа 1949 года по 23 октября 1989 года.
 Венгерская Республика (, также, неофициально Вторая Венгерская Республика) — парламентская республика, основанная после упразднения монархии в 1946 году.
 Венгерское государство () — государство-сателлит нацистской Германии, образованное в 1944 году после отстранения регента Миклоша Хорти от власти.
 Королевство Венгрия (1920—1944) (, Хортистская Венгрия) — де-юре венгерская монархия, существовавшая, де-факто, в период 1920—1944 годов под властью регента Миклоша Хорти.
 Венгерская Советская Республика () — политический режим, существовавший в Венгрии в период с 21 марта по 6 августа  1919 года. Республика просуществовала всего четыре месяца (133 дня).
 Венгерская Народная Республика (1918—1919) (, Первая венгерская республика) — независимое государство, провозглашённое после распада Австро-Венгерской империи в 1918 году. Несмотря на то, что первая венгерская республика официально называлась Венгерской Народной Республикой, для предотвращения путаницы с коммунистической Венгерской Народной Республикой, существовавшей в последующем, с 1949 по 1989 год, в зарубежной историографии в отношении первой республики часто используется название Венгерская Демократическая Республика
 Королевство Венгрия () — государство в Восточной Европе, существовавшее с 1001 по 1918. Возникло на западе современной Венгрии и расширило свои владения на всю территорию Венгрии, Трансильвании, Словакии, Воеводины, Подкарпатской Руси, Хорватии (за исключением Далмации) и некоторых других земель.
 (434) Венгрия — астероид, открытый в 1898 году.

См. также 
 
 Хунгария

Примечания